Wilmowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Wilmowsky (1881–1970), deutscher Generalleutnant und Kavallerie-Kommandeur sowie Ehrenritter des Johanniterordens
 Johann Nikolaus von Wilmowsky (1801–1880), deutscher Domkapitular, Archäologe und Historiker im Bistum Trier
 Kurt von Wilmowsky (1850–1941), deutscher Verwaltungsjurist
 Peter von Wilmowsky (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler
 Tilo von Wilmowsky (1878–1966), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Wilmowski